Atjeken (Atjiken) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Atjeken (Stensele socken, Lappland, 726093-153344), sjö i Storumans kommun,  (25,9 ha)
Atjeken (Stensele socken, Lappland, 727055-151531), sjö i Storumans kommun,  (79,6 ha)
Atjiken (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (46 ha)
Atjiken (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (80,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn